Фу Цзянь - перший імператор Ранньої Цінь
 Фу Цзянь - третій імператор Ранньої Цінь